FGU  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fangatau (Polinesia Francese)
 Fantasy Games Unlimited  – casa editrice di giochi di ruolo e wargame